Кимба, или тсикимба (Agaushi, Akimba, Auna, Kambari, Kamberchi, Kamberri, Kimba) — нигеро-конголезский язык, на котором говорит народ камбари, проживающий около реки Нигер западнее озера Кайнджи, на территориях Ауна и Вара, РМУ Магама и Марига штата Нигер в Нигерии. Блэнч считает, что языки венки (нгвунки) и гауши могут быть разными языками. У кимба также есть диалекты агаунше, ашен и нгвунки.

Алфавит на латинской основе:

Примечания

Ссылки 
 Кимба  на Ethnologue

Языки Нигерии
Бенуэ-конголезские языки